Villar del Olmo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Villar del Olmo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villar del Olmo är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Villar del Olmo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villar del Olmo. Runt Villar del Olmo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km nordväst om Villar del Olmo. Trakten runt Villar del Olmo består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid